Staatskanzler steht für:

 Staatskanzler (Preußen), preußischer Staatskanzler (bis 1850)
 Staatskanzler (Österreich), österreichischer Staatskanzler (bis 1945)

Siehe auch:
 Bundeskanzler